Kanduth ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Kanduth (* 1928), italienisch-österreichische Universitätsprofessorin für Romanistik an der Universität Wien
 Gerard Kanduth (* 1958), österreichischer Jurist und Schriftsteller